Östansjösjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östansjösjön, Närke, sjö i Hallsbergs kommun, 
Östansjösjön (Mo socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,99 ha)
Östansjösjön (Nordingrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (26,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn